Oracle Application Express (сокращённо именуется как Oracle Apex, APEX, ранее называлась Oracle HTMLDB) — проприетарная среда быстрой разработки прикладного программного обеспечения на основе СУБД Oracle Database, целиком реализованная как веб-приложение. Все элементы, возникающие в цикле разработки приложения в данной среде хранятся непосредственно в инфраструктуре Oracle Database, тем самым обеспечивается совместная работа разработчиков и контроль версий без использования файлов и дополнительных систем управления версиями.

Приложения могут быть развёрнуты на экземпляре Oracle Database без дополнительного программного обеспечения (используя встроенный в СУБД веб-сервер), либо веб-сервер может быть вынесен на внешний сервер на основе Apache httpd с модулем mod_plsql.

Также существует Java-приложение Oracle APEX Listener (Oracle REST Data Services, ORDS), которое может быть развёрнуто на J2EE-серверах приложений для обеспечения функций веб-сервера для APEX-приложений с возможностями кэширования на стороне веб-сервера, конфигурирования через веб-интерфейс, дополнительными функциями по мониторингу и обеспечению безопасности.

Основные типы решений на основе Oracle Application Express 
 Web-приложения для работы с данными, хранимыми в Oracle Database.
 Онлайн-отчётность.
 Миграция с Microsoft Access.
 Миграция с Oracle Forms.
 Миграция с Microsoft Excel.
 Кастомизация Oracle E-Business Suite.

Архитектура 
Oracle Application Express может использоваться с версией Oracle Database 9.2 и выше, а начиная с версии Oracle Database 11g среда APEX устанавливается по умолчанию вместе с СУБД.

В качестве веб-сервера для отображения страниц могут использоваться Apache HTTP Server или встроенный в Oracle Database специализированный шлюз — Embedded PL/SQL Gateway (EPG, поддерживается в Oracle Database Express Edition и в прочих редакциях, начиная с версии 11g).

История версий 
 2000 — Flows
 Oracle Platform
 Project Marvel
 Oracle HTML DB 1.3
 Oracle HTML DB 1.3.6
 Oracle HTML DB 1.5.0
 Oracle HTML DB 1.5.1
 28 марта 2005 — Oracle HTML DB 1.6
 13 сентября 2005 — Oracle HTML DB 2.0
 27 июля 2006 — Oracle Application Express 2.2
 8 сентября 2006 — Oracle Application Express 2.2.1
 14 марта 2007 — Oracle Application Express 3.0
 27 июня 2007 — Oracle Application Express 3.0.1
 29 февраля 2008 — Oracle Application Express 3.1
 22 мая 2008 — Oracle Application Express 3.1.1
 28 августа 2008 — Oracle Application Express 3.1.2
 27 февраля 2009 — Oracle Application Express 3.2
 23 июня 2010 — Oracle Application Express 4.0
 24 августа 2011 — Oracle Application Express 4.1
 15 октября 2012 — Oracle Application Express 4.2
 15 апреля 2015 — Oracle Application Express 5.0
 4 марта 2017 — Oracle Application Express 5.1
 24 мая 2018 — Oracle Application Express 18.1
 28 Сентября 2018 — Oracle Application Express 18.2
 29 марта 2019 — Oracle Application Express 19.1
 1 ноября 2019 — Oracle Application Express 19.2
 23 апреля 2020 — Oracle Application Express 20.1
 21 октября 2020 — Oracle Application Express 20.2

Примечания

Демонстрации 
 APEX Workspace

Ссылки 
 Страница проекта Oracle Application Express

Веб-программирование
Программное обеспечение Oracle
Свободные интегрированные среды разработки